Okręg wyborczy Richmond (Surrey)
 Okręg wyborczy Richmond (Yorkshire)
 Okręg wyborczy Richmond (Australia)